Strong steht für:
 Strong (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Strong (Album), Album von Sebastian Wurth aus dem Jahr 2012
 Strong (Bier), helles Bier aus Polen
 Strong-Nummerierung, Nummerierung des Alten und Neuen Testaments, siehe James Strong (Theologe)
 Strong Electric Corporation, heute Ballantyne Strong Inc., der Hersteller des Super Trouper (Scheinwerfer). Verfolgerscheinwerfer

Strong ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Strong (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Strong (Arkansas)
 Strong (Colorado)
 Strong (Maine)
 Strong (Mississippi)
 Strong (Pennsylvania)
 Strong (Utah)
 Strong City (Kansas)
 Strong City (Oklahoma)

geografischer Objekte:
 Strong Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Strong, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:

 Strong & Rogers, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller